Luruaco kan syfta på följande platser:

Colombia 

 Luruaco (ort), Atlántico, 
 Luruaco (kommun), Atlántico,